Social Web Academy (Социальная Веб-Академия) - это образовательная система на базе Интернета, которая объединяет формальные методы виртуального обучения с неформальным обучением. В процессе формального обучения социальные веб-академии порождают сообщества обучающихся, что, в свою очередь, стимулирует обучение в сети. В отличие от сетевых платформ, таких как XING, подобный подход включает в себя преимущества формальных методов обучения и способствует формированию компетенции в режиме онлайн.

Требования 

Социальные веб-академии основаны на принципах коннективизма, а это подразумевает, что в процессе обучения всё бóльшую роль играет сеть (см. также Siemens, G. 2006). Только путём создания сети в соответствии с потребностями индивида можно обеспечить актуальность накопленных знаний, внося изменения по мере возникновения новых задач. По этой причине обучающимся в коннективистской системе необходима открытая обучающая среда, которая дает возможность эффективно взаимодействовать с другими пользователями сети. Обучающиеся также должны быть в состоянии идентифицировать, оценивать и описывать информацию, значимую для процесса обучения, и углублять эти знания совместно с партнерами по обучению.

Целью социальных веб-академий является обеспечение возможности развивать компетенцию в режиме онлайн; для этого они комбинируют передачу знаний и традиционное виртуальное обучение с коммуникационными инструментами Web 1.0, а также ориентированное на компетенцию электронное обучение с инструментами Web 2.0 (Социальное программное обеспечение).

Развитие компетенции как способности к самоорганизации (ср. также John Erpenbeck; Lutz von Rosenstiel, 2008) требует высокого уровня квалификации. Личности, характеризующиеся как высоко компетентные, обычно обладают также и высокой квалификацией. Однако одной квалификации недостаточно для развития компетенции. Оно может происходить лишь путём самоорганизации при столкновении с реальными жизненными задачами.

Поэтому социальная веб-академия должна включать в себя следующие элементы: 
 Классическое виртуальное обучение в формате Web 1.0 формирует основу всех процессов развития компетенции путём передачи необходимых знаний в форме ситуационно-ориентированных веб-тренингов. Полученные знания находят применение в разного рода заданиях, ситуациях для практического анализа и имитационных играх. Данный процесс происходит в исключительно монологической форме, которая допускает обратную связь, но не подразумевает диалога. Между экспертами (разработчиками программы) и обучающимися проводится четкая граница. Коммуникация имеет место в сообществе обучающихся или во время лекций. 
 Ориентированное на развитие компетенции виртуальное обучение в формате Web 2.0 основано на втором поколении интернет-служб, которые способствуют сотрудничеству и обмену знаниями в режиме онлайн. Для такого рода обучения важна инициатива обучающихся, которые делятся своим опытом с помощью, например, блогов или Вики-сайтов, и как следствие, самостоятельно пополняют свои знания. Поэтому программа обучения содержит дополнительные задания, для выполнения которых требуется применить новые знания в специально разработенных сценариях, что позволяет обучающимся приобести практический опыт. Для обучающихся оказывается чрезвычайно полезно работать над практическими проектами в дополнение к формальному обучению. Они делятся своим опытом с группой посредством дневника проекта или блогов, и продолжают совместно работать над проектом. В ходе обучения сообщества обучающихся часто трансформируются с сообщества практикующих, которые обычно функционируют еще долгое время после окончания обучения. А это значит, что формальное обучение преобразуется в процесс управления знаниями.

Как правило, социальная веб-академия базируется на системе комбинированного обучения (blended learning). Однако при определенных условиях, развитие компетенции возможно и при обучении целиком или большей частью онлайн. Если партнеры по обучению являются представителями разных стран и культур, то сам процесс совместного обучения в интернациональной паре уже является практической задачей, решение которой приведет к развитию компетенции. В рамках системы комбинированного обучения систематически используются онлайн-сообщества, чтобы поддержать процесс самостоятельного приобретения знаний и развития компетенции. Необходимым условием для функционирования такой системы является четкое определение цели обучения и наличие адекватных инструментов для оценки прогресса обучающихся.

Таким образом, постепенно стираются границы между экспертами и обучающимися, профессионалами и любителями, преподавателями, консультантами, наблюдателями и сотрудниками, и поведение обучающихся изменяется.

Структура 

На первый взгляд, возможность развития компетенции в режиме онлайн кажется спорной, поскольку достижение подобной цели требует постоянного преодоления реальных жизненных задач и проблемных ситуаций. Однако эти ситуации постоянно возникают на рабочем месте или при общении персонала с клиентами. Социальное программное обеспечение позволяет обмениваться опытом и знаниями в сети обучающихся социальной веб-академии, и в процессе интенсивной коммуникации перерабатывать этот опыт в организованное знание.

Для развития компетенции необходима система управления обучением (learning management system), которая не только включает в себя различные аспекты формального обучения, такие как структура занятий, обеспечение учебными материалами или коммуникация посредством форумов и чатов, но также находит применение инструментам управления знаниями и предоставляет возможность обучения в сети. Технологии Веб 2.0 особенно подходят для этой цели. К описанным функциям также может быть добавлено электронное портфолио, которое позволяет обучающимся создавать собственную обучающую среду.

Литература 

John Erpenbeck und V. Heyse: Die Kompetenzbiografie. 2. Auflage, Münster, New York, München, Berlin 2007
John Erpenbeck und W. Sauter: Kompetenzentwicklung im Netz – New Blended Learning mit Web 2.0. Köln 2007
John Erpenbeck und L. von Rosenstiel: Handbuch Kompetenzmessung. 2. Auflage, Stuttgart 2007
V. Heyse und John Erpenbeck (Hrsg.): Kompetenzmanagement. Münster, New York, München, Berlin 2007
Annette S. Kuhlmann und W. Sauter: Innovative Lernsysteme –Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social Software. Heidelberg 2008
George Siemens: Connectivism: a Learning Theory for the Digital Age. 2004 
George Siemens: Knowing Knowledge. 2006

Ссылки 
 KOMUNIKI PROJECT

Обучение